Míriel (elf), een koningin van de Noldor
Míriel (mens), een koningin van Númenor